Wassertransport steht für:
 im Verkehrswesen für den Transport auf dem Wasser siehe: Schifffahrt 
 in der Biologie für Osmose, siehe auch: Wassertransport in Pflanzen 
 historisch für den durch den Wasserträger erfolgten Transport von Wasser
 einen Bereich der Feuerwehr siehe: Fachzug Wassertransport 
Siehe auch: 
 Aquädukt
 Bewässerung